Американский экспедиционный корпус «Сибирь» (, AEF Siberia) — экспедиционный корпус армии США, принимавший участие в интервенции союзников в Сибири и на Дальнем Востоке во время Гражданской войны в России с августа 1918 по 1 апреля 1920 года.

Предыстория 
Сразу после Октябрьской социалистической революции, в ходе которой к власти пришли большевики, был объявлен «Декрет о мире» — и, в результате заключенного между ленинским правительством и Германией Брестского мирного договора, советская Россия вышла из Первой мировой войны. 3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Великобритании, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами. Не имея достаточно войск, Великобритания и Франция обратились к США с просьбой о помощи. Вопреки совету военного министерства, президент Вудро Вильсон откликнулся на это обращение и отправил американские войска в Россию.

Интервенция 

Американские силы на Дальнем Востоке составляли 7950 человек под командованием генерал-майора Уильяма Грейвса. Это были 27-й и 31-й (4987 человек) полки Армии США, а также подразделения 310-го инженерно-сапёрного полка, военно-транспортные подразделения, медицинский батальон и полевой госпиталь, вместе с большим количеством добровольцев из 13-го и 62-го полков. Американцы начали прибывать во Владивосток с 16 августа 1918 года. Грейвс объявил, что он будет проводить политику «невмешательства во внутренние дела России» и «полного нейтралитета», то есть одинакового отношения к Русской армии и красным партизанам. По межсоюзническому железнодорожному соглашению американцам были назначены для охраны участки Транссибирской магистрали от Владивостока до Уссурийска и в районе Верхнеудинска.

В своей зоне ответственности американцы не противодействовали красным партизанам. В результате, в Приморье скоро были сформированы крупные силы красных, достигавшие нескольких тысяч человек. Это привело к конфликту между Грейвсом и атаманом Семёновым, ориентировавшемся на Японию. Семёнов обвинял Грейвса в поддержке красных, а Грейвс Семёнова и поддерживающих его японцев — в бандитизме и жестокости по отношению к местному населению.

После поражения Русской армии в конце 1919 года пребывание иностранных сил на российской территории потеряло смысл. Последний американский солдат покинул российский Дальний Восток 1 апреля 1920 года.

Последние члены Американского экспедиционного корпуса, сам Грейвс и его штаб покинули Владивосток 23 апреля 1920 года.

Потери 
Американский экспедиционный корпус в боевых действиях практически не участвовал. Последние боевые потери контингент понёс 9 января 1920 года, когда на станции Посольская взвод роты M 27-го пехотного полка был обстрелян бронепоездом казаков и потерял 2 солдат убитыми и 2 ранеными. Всего в боевых действиях на востоке России американский корпус потерял 48 военнослужащих убитыми и 52 ранеными, ещё 122 человека погибли от несчастных случаев и болезней. Последний американский солдат покинул Россию 1 апреля 1920 года, спустя 19-месячный период оккупации.

См. также 
 Иностранная военная интервенция на севере России
 Иностранная военная интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке
 Инцидент у станции Евгеневка

Примечания

Литература 
 Грэвс У. Американская авантюра в Сибири (1918-1920).. / Пер. с англ. А. Ф. Сперанского и С. С. Соколова. — М., Воениздат, 1932.
 Попов А. В. Документы по истории Дальнего Востока в Национальном архиве США // Вопросы истории Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина (120-летие строительства): сборник научных трудов / Ред. коллегия А. М. Буяков, И. К. Капран, М. Б. Сердюк. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018. — С. 110—112.
 Попов А. В. История «Белой Сибири» в новых документах Государственного архива Российской Федерации: поступления из Соединённых Штатов Америки // Мир Евразии. — 2018. — № 1 (40). — С. 48-53.
 Woodrow Wilson and the American Expeditionary Force to Siberia, 1918—1920

Иностранная военная интервенция в России
Войны России
Зарубежные операции Вооружённых сил США в 1900—1941 годы
Армия США
Советско-американские отношения